Унтерперфус () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70361.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леонхард Видауэр по результатам выборов 2004 года.

Примечания 

Общины Тироля